Парламентские выборы на Кубе в 6-ю Национальную ассамблею были проведены 19 января 2003 года. Ассамблея была расширена до 608 членов.

Кампания и выборы 
Выборы проходили 19 января 2003 года одновременно с  выборами в 14 провинциальных ассамблей. Одна половина кандидатов были выдвинуты на народных собраниях, в то время как другая половина выдвигалась массовыми организациями, включая профсоюзы, фермерские и студенческие союзы. После этого Центральная избирательная комиссия отобрала по одному кандидату на место в парламенте. Таким образом, избиратели лишь подтверждали выбор, сделанный ранее Центральной комиссией. На выборах они должны были получить не менее 50% голосов. Все отобранные кандидаты были избраны. Явка составила 96,14%.

В преддверии выборов президент США Джордж Буш описал этот процесс как «мошенничество и обман», добавив: „Если правительство Кубы примет все необходимые меры для обеспечения того, чтобы в 2003 году выборы были бы действительно свободными и справедливыми, и если Куба также начнёт реальные рыночные реформы, тогда, и только тогда я буду работать с конгрессом США, чтобы ослабить запрет на торговлю и поездки“.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 2003 national and state elections 

Куба
Выборы на Кубе
2003 год на Кубе
События 19 января 
Январь 2003 года